Polistes nimpha— вид общественных ос из семейства .

Распространение 
Палеарктика: Западная Европа, Северная Африка, Передняя Азия, Иран, Казахстан, Киргизия, Россия (европейская часть, южная Сибирь от Алтая до Приамурья).

Описание 
Длина 12-16 мм. Средние и задние голени самцов коричневато-оранжевые с жёлтым, без чёрного. Треугольный выступ на переднем крае наличника самок относительно короткий, их мандибулы чёрные.

Синонимы 
 Polistes opinabilis Kohl, 1898
 Vespa nimphus Christ, 1791
 Polistes nimphus (Christ) Auct. (misspelling)

Примечания

Ссылки 
 http://www.eol.org/pages/237210
 http://www.biolib.cz/en/taxon/id703245/
 http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=167854

Полисты
Насекомые Азии
Насекомые Европы
Животные, описанные в 1791 году